Vivere alla grande (Going in Style) – film del 1979 diretto da Martin Brest
Insospettabili sospetti (Going in Style) – film del 2017 diretto da Zach Braff